

Droit pénal 
 Les crimes et délits sont des infractions traitées et sanctionnées différemment selon leur gravité.

Œuvres 
 Crimes et Délits, un film de Woody Allen ;
 Crimes et Délits (Strindberg), une pièce de théâtre d'August Strindberg.